Фадель Гобитака (; 16 января 1998 года, Беркем-Сент-Агат, Бельгия) — бельгийский футболист тоголезского происхождения, играющий на позиции нападающего. Ныне выступает за бельгийский клуб «Стандард».

Клубная карьера 
В мае 2013 года к игроку настойчивый интерес проявил льежский «Стандард» и вскоре игрок подписал свой первый профессиональный контракт. 27 декабря 2015 года в поединке против «Мускрона» он дебютировал в Лиге Жюпиле, выйдя на замену на 88-ой минуте вместо Матье Доссеви. Всего в сезоне 2015/2016 он появлялся в 3 поединках, проведя на поле в общей сложности 29 минут.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бельгии
Игроки ФК «Стандард» Льеж